Amphiura scabiuscula är en ormstjärneart som beskrevs av Christian Frederik Lütken. Amphiura scabiuscula ingår i släktet Amphiura och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
scabiuscula